Бре́ндан Тодд Ге́йвуд (; *27 листопада 1979) — американський професійний баскетболіст. Виступає за клуб НБА «Шарлот Бобкетс» під 33 номером. Грає на позиції центрового.

Кар'єра в НБА 
Брендан Гейвуд був обраний на драфті 2001 під 20 номером клубом «Клівленд Кавальєрс». «Кавальєрс» обміняли Гейвуда у «Орландо Меджик». Із «Меджик» Гейвуд перейшов у «Вашингтон Візардс». Саме у складі цього клубу Брендон дебютував у НБА.

У сезоні 2007-08 Гейвуд вперше у кар'єрі продемонстрував середню результативність понад 10 очок за гру. У цьому сезоні він взяв участь у 80 іграх регулярної першості, у кожній з них він виходив на майданчик у стартовій п'ятірці.

13 лютого 2010 Гейвуд перейшов у «Даллас Маверікс». У складі «Маверікс» Гейвуд став чемпіоном НБА у сезоні 2010-11.

14 липня 2012 Гейвуд підписав контракт із «Бобкетс».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 62 || 2 || 20.4 || .493 || .000 || .606 || 5.2 || .5 || .3 || 1.5 || 5.1
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 81 || 69 || 23.8 || .510 || .000 || .633 || 5.0 || .4 || .4 || 1.5 || 6.2
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 77 || 59 || 19.3 || .515 || .000 || .585 || 5.0 || .6 || .4 || 1.3 || 7.0
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 68 || 68 || 27.4 || .560 || .000 || .609 || 6.8 || .8 || .8 || 1.7 || 9.4
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 79 || 70 || 23.8 || .514 || .000 || .585 || 5.9 || .6 || .4 || 1.3 || 7.3
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 77 || 49 || 22.6 || .558 || .000 || .548 || 6.2 || .6 || .4 || 1.1 || 6.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 80 || 80 || 27.9 || .528 || .000 || .735 || 7.2 || .9 || .4 || 1.7 || 10.6
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 6 || 5 || 29.2 || .480 || .000 || .476 || 7.3 || 1.3 || .7 || 2.5 || 9.7
|-
| align="left" | 
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 49 || 48 || 32.9 || .561 || .000 || .646 || 10.3 || .4 || .4 || 2.1 || 9.8
|-
| align="left" | 
| align="left" | Даллас Маверікс
| 28 || 19 || 26.5 || .564 || .000 || .575 || 7.4 || .9 || .3 || 2.0 || 8.1
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"| †
| align="left" | Даллас Маверікс
| 72 || 8 || 18.5 || .574 || .000 || .362 || 5.2 || .3 || .2 || 1.0 || 4.4
|-
| align="left" | 
| align="left" | Даллас Маверікс
| 54 || 54 || 21.2 || .518 || .000 || .469 || 6.0 || .4 || .4 || 1.0 || 5.2
|-
| align="left" | 
| align="left" | Шарлот Бобкетс
| 61 || 17 || 19.0 || .431 || .000 || .455 || 4.8 || .5 || .3 || .8 || 3.5
|-
| align="left" | 
| align="left" | Клівленд Кавальєрс
| 22 || 1 || 5.4 || .467 || .000 || .538 || 1.3 || .1 || .1 || .5 || 1.6
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|  Кар'єра
| 816 || 549 || 22.9 || .528 || .000 || .587 || 6.0 || .5 || .4 || 1.4 || 6.8

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2005
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 10 || 10 || 29.6 || .542 || .000 || .636 || 7.6 || 1.0 || 1.4 || 2.0 || 10.6
|-
| align="left" | 2006
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 6 || 6 || 25.8 || .682 || .000 || .520 || 3.2 || .8 || .3 || 1.8 || 7.2
|-
| align="left" | 2007
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 3 || 0 || 11.3 || .714 || .000 || .750 || 1.7 || .3 || .3 || .0 || 4.3
|-
| align="left" | 2008
| align="left" | Вашингтон Візардс
| 6 || 6 || 29.7 || .591 || .000 || .800 || 6.7 || .8 || .7 || 1.5 || 12.0
|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Даллас Маверікс
| 6 || 2 || 23.2 || .571 || .000 || .600 || 6.2 || .5 || 1.2 || 1.7 || 6.0
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2011†
| align="left" | Даллас Маверікс
| 18 || 0 || 15.3 || .581 || .000 || .465 || 4.1 || .2 || .1 || 1.0 || 3.1
|-
| align="left" | 2012
| align="left" | Даллас Маверікс
| 4 || 4 || 15.3 || .286 || .000 || .625 || 3.3 || .3 || .3 || .5 || 3.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|  Кар'єра
| 53 || 28 || 21.4 || .564 || .000 || .598 || 5.0 || .5 || .6 || 1.3 || 6.4

Посилання 
Брендан Гейвуд на NBA.com  

Афроамериканські баскетболісти
Центрові
Народились 27 листопада
Народились 1979
Баскетболісти «Вашингтон Візардс»
Баскетболісти «Даллас Маверікс»
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени зі штату Нью-Йорк
Спортсмени з Північної Кароліни